Trinia vulgaris är en flockblommig växtart som beskrevs av Dc. Trinia vulgaris ingår i släktet Trinia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
vulgaris